Le tournoi de tennis de Nankin est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2013, classée en catégorie WTA 125, se dispute du  au .

Zhang Shuai remporte le simple dames. En finale, elle bat Ayumi Morita.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Misaki Doi et Xu Yifan.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nankin
 Saison 2013 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2013
Nankin
Tennis en Chine en 2013
Tennis en octobre 2013
Tennis en novembre 2013